|-
| 136901 - ||  || 25 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136902 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136903 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136904 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136905 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136906 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136907 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136908 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136909 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136910 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136911 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136912 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136913 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136914 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136915 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136916 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136917 - ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136918 - ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136919 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136920 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136921 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136922 - ||  || 19 aprilie 1998 || Anderson Mesa || 
|-
| 136923 - ||  || 1 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136924 - ||  || 24 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136925 - || 1998 ME || 16 iunie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136926 - || 1998 MY || 16 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136927 - ||  || 16 iunie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136928 - ||  || 20 iunie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136929 - ||  || 20 iunie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136930 - ||  || 24 iulie 1998 || Caussols || 
|-
| 136931 - ||  || 30 iulie 1998 ||  || 
|-
| 136932 ||  || 28 iulie 1998 ||  || 
|-
| 136933 ||  || 22 august 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 136934 - ||  || 19 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136935 - ||  || 24 august 1998 || Caussols || 
|-
| 136936 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136937 ||  || 22 august 1998 ||  || 
|-
| 136938 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136939 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136940 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136941 - ||  || 30 august 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136942 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136943 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136944 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136945 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136946 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136947 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136948 - ||  || 25 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136949 - ||  || 23 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136950 - ||  || 14 septembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 136951 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136952 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136953 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136954 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136955 - ||  || 15 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 136956 - ||  || 12 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136957 - ||  || 13 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136958 - ||  || 13 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136959 - ||  || 15 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136960 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136961 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136962 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136963 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136964 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136965 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136966 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136967 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136968 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136969 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136970 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136971 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136972 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136973 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136974 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136975 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136976 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136977 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136978 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136979 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136980 - || 1998 SR || 16 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 136981 - ||  || 17 septembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 136982 - ||  || 17 septembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 136983 - ||  || 17 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136984 - ||  || 21 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 136985 - ||  || 22 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 136986 - ||  || 16 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136987 - ||  || 21 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136988 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136989 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136990 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136991 - ||  || 28 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 136992 - ||  || 25 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136993 - ||  || 29 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136994 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136995 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136996 ||  || 26 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 136997 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136998 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136999 - ||  || 19 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 137000 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-